Le qualificazioni del singolare maschile della Kremlin Cup 2015 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Teste di serie 

  Dušan Lajović (qualificato)
  Tatsuma Itō (qualificato)
  Konstantin Kravchuk (ultimo turno)
  Aslan Karacev (qualificato)

  Tobias Kamke (ultimo turno)
  Pere Riba (qualificato)
  Aldin Šetkić (secondo turno)
  Peđa Krstin (secondo turno)

Qualificati 

  Dušan Lajović
  Tatsuma Itō

  Pere Riba
  Aslan Karacev

Tabellone

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Kremlin Cup 2015
ATP World Tour 2015